|-
|(109251)||2001 QY102|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|3,17|| align=right|3,734||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109252)||2001 QC103|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,204|| align=right|1,81|| align=right|3,622||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109253)||2001 QT103|| align=right|16,1|| align=right|2,480|| align=right|0,219|| align=right|14,93|| align=right|3,904||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109254)||2001 QJ104|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,139|| align=right|10,05|| align=right|4,269||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109255)||2001 QB105|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,304|| align=right|5,82|| align=right|4,138||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109256)||2001 QQ105|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,293|| align=right|14,37|| align=right|5,691||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109257)||2001 QR105|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,224|| align=right|3,37|| align=right|4,205||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109258)||2001 QY105|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,022|| align=right|12,95|| align=right|3,872||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109259)||2001 QB106|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,113|| align=right|11,87|| align=right|4,374||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109260)||2001 QT106|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,202|| align=right|6,91|| align=right|4,134||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109261)||2001 QB108|| align=right|14,8|| align=right|3,163|| align=right|0,121|| align=right|5,11|| align=right|5,623||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109262)||2001 QE108|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,260|| align=right|3,48|| align=right|5,351||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109263)||2001 QO108|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,094|| align=right|11,16|| align=right|5,332||MBA||24. avgust 2001||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(109264)||2001 QJ109|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,061|| align=right|10,77|| align=right|5,467||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109265)||2001 QX109|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,169|| align=right|28,40|| align=right|5,552||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109266)||2001 QL110|| align=right|13,4|| align=right|5,199|| align=right|0,165|| align=right|23,32|| align=right|11,86||JUT||19. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(109267)||2001 QM111|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,163|| align=right|9,93|| align=right|4,603||MBA||26. avgust 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(109268)||2001 QQ111|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,069|| align=right|12,21|| align=right|5,663||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109269)||2001 QR111|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,137|| align=right|5,68|| align=right|3,874||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109270)||2001 QA112|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,036|| align=right|8,51|| align=right|5,154||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109271)||2001 QQ112|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,108|| align=right|12,20|| align=right|4,141||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109272)||2001 QY112|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,081|| align=right|8,50|| align=right|5,313||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109273)||2001 QG114|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,018|| align=right|7,82|| align=right|5,473||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109274)||2001 QQ114|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,171|| align=right|6,27|| align=right|3,703||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109275)||2001 QX114|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,139|| align=right|12,50|| align=right|4,306||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109276)||2001 QN115|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,205|| align=right|7,27|| align=right|4,104||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109277)||2001 QO116|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,155|| align=right|13,98|| align=right|4,104||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109278)||2001 QP116|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,238|| align=right|5,95|| align=right|4,135||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109279)||2001 QF118|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,169|| align=right|10,69|| align=right|4,103||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109280)||2001 QO118|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|9,29|| align=right|4,037||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109281)||2001 QX118|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,266|| align=right|12,27|| align=right|4,195||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109282)||2001 QU119|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|3,766||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109283)||2001 QY119|| align=right|16,5|| align=right|2,590|| align=right|0,320|| align=right|4,51|| align=right|4,168||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109284)||2001 QP120|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,189|| align=right|8,61|| align=right|4,608||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109285)||2001 QR120|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,193|| align=right|10,96|| align=right|4,193||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109286)||2001 QR121|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,109|| align=right|16,43|| align=right|5,552||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109287)||2001 QF122|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,103|| align=right|12,34|| align=right|5,198||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109288)||2001 QY122|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,206|| align=right|2,95|| align=right|4,205||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109289)||2001 QB123|| align=right|15,3|| align=right|2,966|| align=right|0,052|| align=right|10,03|| align=right|5,107||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109290)||2001 QG123|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,209|| align=right|3,33|| align=right|3,586||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109291)||2001 QN123|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,031|| align=right|11,78|| align=right|5,356||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109292)||2001 QB124|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,188|| align=right|3,15|| align=right|3,642||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109293)||2001 QJ124|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,228|| align=right|2,23|| align=right|4,039||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109294)||2001 QN124|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,091|| align=right|3,37|| align=right|4,099||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109295)||2001 QQ124|| align=right|14,8|| align=right|3,190|| align=right|0,200|| align=right|7,47|| align=right|5,698||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109296)||2001 QM125|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,106|| align=right|10,87|| align=right|5,514||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109297)||2001 QN127|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,137|| align=right|12,35|| align=right|3,574||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109298)||2001 QQ127|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,038|| align=right|9,07|| align=right|4,032||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109299)||2001 QJ128|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,139|| align=right|5,49|| align=right|3,901||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109300)||2001 QK128|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,303|| align=right|6,64|| align=right|4,299||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109301)||2001 QR128|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,093|| align=right|8,92|| align=right|5,229||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109302)||2001 QW129|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,146|| align=right|13,02|| align=right|4,126||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109303)||2001 QC130|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,580||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109304)||2001 QQ130|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,179|| align=right|4,30|| align=right|3,813||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109305)||2001 QG131|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,078|| align=right|10,41|| align=right|5,464||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109306)||2001 QO131|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,106|| align=right|14,97|| align=right|4,005||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109307)||2001 QZ131|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,120|| align=right|6,20|| align=right|3,821||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109308)||2001 QR132|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,185|| align=right|6,14|| align=right|4,101||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109309)||2001 QM133|| align=right|15,1|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|10,08|| align=right|5,474||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109310)||2001 QN133|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,190|| align=right|7,42|| align=right|4,079||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109311)||2001 QB134|| align=right|14,4|| align=right|3,031|| align=right|0,122|| align=right|9,99|| align=right|5,275||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109312)||2001 QQ134|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,121|| align=right|9,81|| align=right|4,331||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109313)||2001 QR134|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,090|| align=right|9,06|| align=right|5,157||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109314)||2001 QU134|| align=right|13,8|| align=right|3,007|| align=right|0,211|| align=right|13,70|| align=right|5,214||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109315)||2001 QM135|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,163|| align=right|27,78|| align=right|4,118||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109316)||2001 QO135|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,204|| align=right|7,52|| align=right|4,163||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109317)||2001 QB136|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,126|| align=right|5,66|| align=right|4,238||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109318)||2001 QU137|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,040|| align=right|6,55|| align=right|4,706||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109319)||2001 QC138|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,102|| align=right|12,71|| align=right|4,502||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109320)||2001 QD138|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,154|| align=right|9,04|| align=right|4,508||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109321)||2001 QS139|| align=right|14,0|| align=right|2,596|| align=right|0,082|| align=right|14,29|| align=right|4,183||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109322)||2001 QU139|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,230|| align=right|11,67|| align=right|4,603||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109323)||2001 QW139|| align=right|13,9|| align=right|2,523|| align=right|0,161|| align=right|14,58|| align=right|4,007||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109324)||2001 QA140|| align=right|14,0|| align=right|2,612|| align=right|0,178|| align=right|13,27|| align=right|4,220||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109325)||2001 QH140|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,182|| align=right|8,49|| align=right|4,479||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109326)||2001 QN140|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,056|| align=right|12,64|| align=right|4,405||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109327)||2001 QU140|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,153|| align=right|10,07|| align=right|5,164||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109328)||2001 QE141|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,141|| align=right|13,87|| align=right|4,140||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109329)||2001 QG141|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,138|| align=right|5,53|| align=right|3,519||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109330)||2001 QW142|| align=right|14,3|| align=right|3,019|| align=right|0,086|| align=right|11,78|| align=right|5,244||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(109331)||2001 QY142|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,280|| align=right|9,15|| align=right|3,800||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(109332)||2001 QD143|| align=right|16,5|| align=right|2,616|| align=right|0,204|| align=right|3,01|| align=right|4,231||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109333)||2001 QE143|| align=right|17,2|| align=right|2,356|| align=right|0,134|| align=right|4,82|| align=right|3,617||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109334)||2001 QL143|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,138|| align=right|1,11|| align=right|4,056||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109335)||2001 QP143|| align=right|16,1|| align=right|3,049|| align=right|0,028|| align=right|9,56|| align=right|5,324||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109336)||2001 QF144|| align=right|16,9|| align=right|3,015|| align=right|0,112|| align=right|0,96|| align=right|5,234||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109337)||2001 QZ146|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,289|| align=right|14,09|| align=right|4,172||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109338)||2001 QW147|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,095|| align=right|14,95|| align=right|4,375||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109339)||2001 QA148|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,044|| align=right|21,95|| align=right|4,316||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109340)||2001 QF148|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,114|| align=right|12,98|| align=right|4,256||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109341)||2001 QN148|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,120|| align=right|13,86|| align=right|4,186||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109342)||2001 QR148|| align=right|15,1|| align=right|3,149|| align=right|0,165|| align=right|17,95|| align=right|5,587||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109343)||2001 QE149|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,069|| align=right|4,21|| align=right|4,617||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109344)||2001 QG149|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,192|| align=right|4,12|| align=right|3,798||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109345)||2001 QH150|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,183|| align=right|7,72|| align=right|4,101||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109346)||2001 QK150|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,369|| align=right|7,07|| align=right|3,849||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109347)||2001 QM151|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,178|| align=right|19,83|| align=right|2,658||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109348)||2001 QG152|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|13,00|| align=right|4,227||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109349)||2001 QH152|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,140|| align=right|12,00|| align=right|4,397||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109350)||2001 QM152|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,093|| align=right|14,12|| align=right|4,340||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109351)||2001 QX152|| align=right|15,9|| align=right|2,612|| align=right|0,087|| align=right|5,61|| align=right|4,221||MBA||27. avgust 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(109352)||2001 QR153|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,129|| align=right|5,73|| align=right|3,856||MBA||18. avgust 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(109353)||2001 QS153|| align=right|16,0|| align=right|2,982|| align=right|0,048|| align=right|8,64|| align=right|5,149||MBA||26. avgust 2001||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(109354)||2001 QU153|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,249|| align=right|5,83|| align=right|4,201||MBA||26. avgust 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(109355)||2001 QC154|| align=right|16,1|| align=right|2,631|| align=right|0,039|| align=right|6,30|| align=right|4,268||MBA||28. avgust 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(109356)||2001 QF155|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,090|| align=right|5,63|| align=right|3,632||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109357)||2001 QM155|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|12,49|| align=right|4,171||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109358)||2001 QR155|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,147|| align=right|11,82|| align=right|4,608||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109359)||2001 QZ155|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,099|| align=right|2,33|| align=right|4,294||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109360)||2001 QF156|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,078|| align=right|9,09|| align=right|5,260||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109361)||2001 QX156|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|4,292||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109362)||2001 QO157|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,064|| align=right|5,88|| align=right|3,634||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109363)||2001 QU157|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,189|| align=right|4,08|| align=right|3,613||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109364)||2001 QW157|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,045|| align=right|2,29|| align=right|4,006||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109365)||2001 QC158|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,242|| align=right|5,03|| align=right|4,212||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109366)||2001 QK158|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,099|| align=right|2,06|| align=right|4,031||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109367)||2001 QL158|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,128|| align=right|3,01|| align=right|4,161||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109368)||2001 QM158|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,113|| align=right|2,78|| align=right|3,720||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109369)||2001 QA159|| align=right|14,5|| align=right|3,137|| align=right|0,044|| align=right|10,56|| align=right|5,555||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109370)||2001 QU159|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,232|| align=right|2,48|| align=right|4,199||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109371)||2001 QY159|| align=right|16,6|| align=right|2,562|| align=right|0,185|| align=right|2,10|| align=right|4,100||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109372)||2001 QS160|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,119|| align=right|1,82|| align=right|4,102||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109373)||2001 QQ161|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,103|| align=right|5,69|| align=right|5,521||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109374)||2001 QF162|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,199|| align=right|2,34|| align=right|5,670||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109375)||2001 QR162|| align=right|14,2|| align=right|3,008|| align=right|0,057|| align=right|8,70|| align=right|5,216||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109376)||2001 QE163|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,115|| align=right|14,29|| align=right|4,335||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109377)||2001 QF163|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,086|| align=right|11,58|| align=right|5,142||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109378)||2001 QN163|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,209|| align=right|14,31|| align=right|4,232||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109379)||2001 QU163|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,066|| align=right|8,13|| align=right|4,051||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109380)||2001 QP164|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,291|| align=right|12,35|| align=right|4,475||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109381)||2001 QA165|| align=right|15,1|| align=right|2,490|| align=right|0,159|| align=right|7,82|| align=right|3,928||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109382)||2001 QG165|| align=right|14,9|| align=right|3,032|| align=right|0,089|| align=right|7,90|| align=right|5,279||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109383)||2001 QR165|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,075|| align=right|13,78|| align=right|4,184||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109384)||2001 QJ166|| align=right|14,7|| align=right|3,245|| align=right|0,028|| align=right|4,55|| align=right|5,844||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109385)||2001 QH168|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,080|| align=right|8,58|| align=right|5,198||MBA||25. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109386)||2001 QJ168|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,182|| align=right|6,76|| align=right|4,062||MBA||25. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109387)||2001 QL168|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,156|| align=right|11,68|| align=right|4,166||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109388)||2001 QB169|| align=right|15,8|| align=right|2,428|| align=right|0,185|| align=right|6,16|| align=right|3,783||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109389)||2001 QE169|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,163|| align=right|3,83|| align=right|3,633||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109390)||2001 QS169|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,223|| align=right|3,43|| align=right|4,130||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109391)||2001 QY171|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,283|| align=right|12,75|| align=right|4,151||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109392)||2001 QV172|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,200|| align=right|9,75|| align=right|5,575||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109393)||2001 QT173|| align=right|15,3|| align=right|3,071|| align=right|0,094|| align=right|10,29|| align=right|5,380||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109394)||2001 QX173|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,256|| align=right|7,46|| align=right|4,059||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109395)||2001 QK175|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,060|| align=right|16,73|| align=right|5,341||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109396)||2001 QV177|| align=right|14,0|| align=right|2,671|| align=right|0,166|| align=right|14,15|| align=right|4,366||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109397)||2001 QM178|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,219|| align=right|16,07|| align=right|5,578||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109398)||2001 QW178|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,203|| align=right|18,26|| align=right|4,197||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109399)||2001 QV179|| align=right|14,1|| align=right|3,225|| align=right|0,127|| align=right|20,48|| align=right|5,790||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109400)||2001 QY179|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,079|| align=right|10,86|| align=right|5,159||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109401)||2001 QG180|| align=right|13,7|| align=right|3,094|| align=right|0,136|| align=right|9,19|| align=right|5,442||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109402)||2001 QM180|| align=right|15,9|| align=right|2,510|| align=right|0,178|| align=right|3,51|| align=right|3,977||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109403)||2001 QV180|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,227|| align=right|27,27|| align=right|5,635||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109404)||2001 QD181|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,192|| align=right|4,28|| align=right|4,136||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109405)||2001 QH181|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,195|| align=right|11,71|| align=right|4,344||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109406)||2001 QC182|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,198|| align=right|9,13|| align=right|4,224||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109407)||2001 QM182|| align=right|14,0|| align=right|2,882|| align=right|0,217|| align=right|13,43|| align=right|4,891||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109408)||2001 QL184|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,108|| align=right|10,56|| align=right|4,259||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109409)||2001 QM184|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,111|| align=right|10,24|| align=right|5,124||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109410)||2001 QR184|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,172|| align=right|11,30|| align=right|4,614||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109411)||2001 QV184|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,237|| align=right|11,43|| align=right|4,202||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109412)||2001 QC186|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,028|| align=right|13,93|| align=right|4,366||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109413)||2001 QH186|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,068|| align=right|21,40|| align=right|4,272||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109414)||2001 QE187|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,220|| align=right|13,58|| align=right|4,085||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109415)||2001 QV187|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,076|| align=right|12,90|| align=right|4,359||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109416)||2001 QB189|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,181|| align=right|2,93|| align=right|4,083||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109417)||2001 QT191|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,083|| align=right|15,07|| align=right|5,471||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109418)||2001 QL192|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,098|| align=right|11,44|| align=right|4,261||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109419)||2001 QM192|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,149|| align=right|11,71|| align=right|4,283||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109420)||2001 QT192|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,119|| align=right|14,69|| align=right|4,047||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109421)||2001 QY192|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,068|| align=right|13,93|| align=right|4,348||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109422)||2001 QZ192|| align=right|13,7|| align=right|3,147|| align=right|0,125|| align=right|13,82|| align=right|5,582||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109423)||2001 QJ193|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,100|| align=right|13,29|| align=right|4,081||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109424)||2001 QO194|| align=right|14,9|| align=right|2,972|| align=right|0,187|| align=right|22,59|| align=right|5,123||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109425)||2001 QU194|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,120|| align=right|12,23|| align=right|4,306||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109426)||2001 QX194|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,212|| align=right|11,55|| align=right|4,088||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109427)||2001 QN195|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,109|| align=right|24,87|| align=right|5,520||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109428)||2001 QO195|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,175|| align=right|24,95|| align=right|5,544||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109429)||2001 QQ195|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,260|| align=right|18,74|| align=right|4,130||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109430)||2001 QT195|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,215|| align=right|13,02|| align=right|4,202||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109431)||2001 QV195|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,115|| align=right|12,73|| align=right|4,365||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109432)||2001 QA196|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,198|| align=right|12,52|| align=right|4,085||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109433)||2001 QC196|| align=right|14,7|| align=right|3,235|| align=right|0,109|| align=right|17,12|| align=right|5,818||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109434)||2001 QV196|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,152|| align=right|12,38|| align=right|4,380||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109435)||2001 QB197|| align=right|14,6|| align=right|3,193|| align=right|0,077|| align=right|21,45|| align=right|5,704||MBA||22. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(109436)||2001 QO198|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,194|| align=right|4,87|| align=right|4,204||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109437)||2001 QT198|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,192|| align=right|4,05|| align=right|4,194||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109438)||2001 QR199|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,157|| align=right|5,76|| align=right|5,399||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109439)||2001 QX199|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|3,60|| align=right|4,574||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109440)||2001 QZ199|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,207|| align=right|4,19|| align=right|4,147||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109441)||2001 QA200|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,210|| align=right|15,36|| align=right|4,317||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109442)||2001 QT200|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,212|| align=right|7,81|| align=right|4,639||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109443)||2001 QC201|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,166|| align=right|12,26|| align=right|4,109||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109444)||2001 QG201|| align=right|15,2|| align=right|3,112|| align=right|0,108|| align=right|4,20|| align=right|5,488||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109445)||2001 QX201|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,124|| align=right|11,63|| align=right|4,090||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109446)||2001 QS204|| align=right|15,0|| align=right|3,231|| align=right|0,067|| align=right|9,46|| align=right|5,806||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109447)||2001 QO205|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,108|| align=right|7,15|| align=right|3,838||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109448)||2001 QC206|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,152|| align=right|7,01|| align=right|4,148||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109449)||2001 QD206|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,193|| align=right|3,65|| align=right|3,579||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109450)||2001 QP206|| align=right|15,6|| align=right|3,036|| align=right|0,159|| align=right|0,21|| align=right|5,290||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109451)||2001 QF207|| align=right|15,3|| align=right|3,128|| align=right|0,167|| align=right|1,28|| align=right|5,532||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109452)||2001 QB208|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,117|| align=right|5,17|| align=right|5,784||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109453)||2001 QA209|| align=right|14,5|| align=right|3,236|| align=right|0,083|| align=right|11,48|| align=right|5,821||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109454)||2001 QQ209|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,149|| align=right|21,24|| align=right|4,159||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109455)||2001 QG210|| align=right|15,8|| align=right|2,521|| align=right|0,131|| align=right|1,33|| align=right|4,003||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109456)||2001 QU210|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,098|| align=right|7,34|| align=right|4,553||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109457)||2001 QZ210|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,016|| align=right|7,15|| align=right|3,840||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109458)||2001 QG211|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,215|| align=right|8,37|| align=right|3,793||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109459)||2001 QS211|| align=right|15,3|| align=right|3,143|| align=right|0,183|| align=right|0,21|| align=right|5,570||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109460)||2001 QZ211|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,095|| align=right|2,50|| align=right|4,349||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109461)||2001 QR212|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,075|| align=right|9,81|| align=right|5,159||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109462)||2001 QS212|| align=right|16,5|| align=right|2,648|| align=right|0,233|| align=right|2,20|| align=right|4,309||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109463)||2001 QH213|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,152|| align=right|3,11|| align=right|4,148||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109464)||2001 QX213|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,153|| align=right|7,12|| align=right|3,613||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109465)||2001 QQ215|| align=right|16,2|| align=right|2,481|| align=right|0,092|| align=right|2,63|| align=right|3,907||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109466)||2001 QW215|| align=right|15,4|| align=right|2,995|| align=right|0,164|| align=right|2,49|| align=right|5,183||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109467)||2001 QG216|| align=right|16,3|| align=right|2,604|| align=right|0,106|| align=right|6,63|| align=right|4,202||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109468)||2001 QG217|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,119|| align=right|11,84|| align=right|4,107||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109469)||2001 QK217|| align=right|15,9|| align=right|2,655|| align=right|0,116|| align=right|14,34|| align=right|4,327||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109470)||2001 QM217|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|6,14|| align=right|3,774||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109471)||2001 QH218|| align=right|16,5|| align=right|2,465|| align=right|0,206|| align=right|3,45|| align=right|3,870||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109472)||2001 QP218|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,167|| align=right|6,60|| align=right|3,722||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109473)||2001 QV218|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,098|| align=right|13,05|| align=right|4,127||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109474)||2001 QH219|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,180|| align=right|4,55|| align=right|4,138||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109475)||2001 QL219|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,045|| align=right|7,17|| align=right|4,069||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109476)||2001 QS220|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,173|| align=right|7,19|| align=right|4,175||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109477)||2001 QY220|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,101|| align=right|9,75|| align=right|5,220||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109478)||2001 QJ221|| align=right|15,2|| align=right|2,859|| align=right|0,076|| align=right|4,91|| align=right|4,834||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109479)||2001 QR221|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,160|| align=right|13,33|| align=right|4,159||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109480)||2001 QF222|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,141|| align=right|11,20|| align=right|5,378||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109481)||2001 QR222|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,115|| align=right|8,96|| align=right|5,752||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109482)||2001 QT222|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,161|| align=right|6,42|| align=right|4,546||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109483)||2001 QU222|| align=right|15,3|| align=right|3,007|| align=right|0,045|| align=right|8,72|| align=right|5,212||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109484)||2001 QN223|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,186|| align=right|1,49|| align=right|3,768||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109485)||2001 QP223|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,156|| align=right|17,33|| align=right|5,756||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109486)||2001 QA224|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,149|| align=right|6,41|| align=right|3,737||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109487)||2001 QE224|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,190|| align=right|11,39|| align=right|5,485||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109488)||2001 QF225|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,171|| align=right|2,08|| align=right|3,737||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109489)||2001 QW225|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,070|| align=right|9,97|| align=right|5,728||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109490)||2001 QQ226|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,089|| align=right|9,02|| align=right|4,498||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109491)||2001 QF227|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,224|| align=right|7,49|| align=right|5,514||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109492)||2001 QG228|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,097|| align=right|7,30|| align=right|3,693||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109493)||2001 QM228|| align=right|14,9|| align=right|3,248|| align=right|0,048|| align=right|21,77|| align=right|5,854||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109494)||2001 QW228|| align=right|15,5|| align=right|2,719|| align=right|0,142|| align=right|6,94|| align=right|4,483||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109495)||2001 QX228|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,089|| align=right|7,69|| align=right|5,438||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109496)||2001 QA229|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,074|| align=right|8,40|| align=right|5,454||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109497)||2001 QL230|| align=right|14,5|| align=right|3,164|| align=right|0,042|| align=right|8,94|| align=right|5,627||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109498)||2001 QR231|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,197|| align=right|15,87|| align=right|5,364||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109499)||2001 QV231|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,108|| align=right|10,27|| align=right|4,141||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109500)||2001 QC232|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,144|| align=right|12,45|| align=right|5,659||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov